Ez a szócikk tartalmazza a 2021-es Australian Open vegyes páros mérkőzéseit.

A címvédő a Barbora Krejčíková–Nikola Mektić cseh-horvát páros volt, de ebben az évben nem együtt indultak el ebben a versenyszámban. Barbora Krejčíková párja az amerikai Rajeev Ram, akivel 2019-ben egyszer már megszerezte ezt a trófeát, míg Nikola Mektić párja ezúttal Barbora Strýcová volt, és első kiemeltként indulhattak a tornán, de már az első körben kiestek.

A győzelmet a cseh Barbora Krejčíková és az amerikai Rajeev Ram szerezte meg, miután a döntőben 6–1, 6–4 arányban legyőzték a Samantha Stosur–Matthew Ebden ausztrál kettőst. Ezzel Krejčíková és Ram párosa 2019 után másodszor nyerte el az Australian Open trófeáját, egyúttal Krejčíková az ötödik, Ram a harmadik Grand Slam-tornagyőzelmét szerezte. Krejčíková sorozatban harmadszor egymás után nyerte meg az Australian Open vegyes páros küzdelmét.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

Vegyes